Henry Reed était un poète britannique.
 Henry Reed était un violoniste américain.